Pingliang Shi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Kongdong Qu, härad, Gansu, 
 Pingliang Shi (prefektur i Kina), Gansu, 
 Pingliang (prefekturhuvudort i Kina), Gansu, 

Robotskapade Kinaförgreningar